Ficció: Muntanyes Blaves de l'univers fictici de J. R. R. Tolkien
 Geografia:
Muntanyes Blaves d'Austràlia (Blue Mountains) a Nova Gal·les del Sud on es troba el Parc Nacional de les Blue Mountains
Blue Mountains (Oregon), a Oregon als Estats Units.
 Ecoregió de les Muntanyes Blaves, als Estats Units (Blue Mountains (ecoregion))